Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Shiranui :
 le , un destroyer de classe Murakumo lancé en 1899 ;
 le , un destroyer de classe Kagerō lancé en 1938 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine japonaise